Жихарево — деревня в Медынском районе Калужской области Российской Федерации. Входит в состав муниципального образования Сельское поселение «Село Передел». Стоит на реке Трубенке.

Название происходит от некалендарного имени Жихарь .Жихать — гнуться, изгибаться, колыхаться, качаться, шататься. Рядом — Одинцы и Темерево, Таракановка.

История 
В 1782-ом году Жихарево — пустошь Петра Ивановича Чичерина, по обе стороны речки Золочи(Трубенки) и на левой стороне устья оврага Власьевского.

Население

Примечания 

Населённые пункты Медынского района